Jean Antoine Renouvier (1777-1863), député de l'Hérault ;
 Jules Renouvier (1804-1860), son frère, personnalité politique et historien de l'art français ;
 Charles Renouvier (1815-1903), son fils, philosophe français.